Таперт (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таперт, Вильгельм (1830—1907) — немецкий музыкальный критик и педагог.
 Таперт, Роберт (род. 1955) — американский кинорежиссёр и продюсер.